Бордуково — название населённых пунктов в России:
 Бордуково — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Бордуково — бывшая деревня в Медынском районе Калужской области.
 Бордуково — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Бордуково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
Бордуково — до 1965 года название села Новые Липки в Некрасовском районе Ярославской области.